Тврђава Ждрело може бити:

Ждрело (бистричко), тврђава близини Пећке патријаршије, у Руговској клисури. Данас има остатака утврђења.
Ждрело (млавско) (Град Дрмана и Куделина), тврђава поред Петровца. Данас су опстали само темељи.